Saviano steht für:
 Saviano (Kampanien), Gemeinde in der Provinz Neapel
 Saviano Vehicles, US-amerikanischer Automobilhersteller

Saviano ist der Familienname folgender Personen:
 Josh Saviano (* 1976), US-amerikanischer Schauspieler
 Nick Saviano (* 1956), US-amerikanischer Tennisspieler und Trainer
 Roberto Saviano (* 1979), italienischer Journalist und Buchautor
 Steve Saviano (* 1981), italo-amerikanischer Eishockeyspieler